Hermann Schöne ist der Name folgender Personen:

* Hermann Schöne (Schauspieler) (1836–1902), deutscher Schauspieler und Autor
 Hermann Schöne (Philologe) (1870–1941), deutscher Klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Hermann Schöne (Soldat) (1888–1945), deutscher Fabrikant und Widerstandskämpfer
 Hermann Schöne (Architekt) (1894–1982), deutscher Architekt
 Hermann Schöne (Zoologe) (1921–2006), deutscher Zoologe